Farnell (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Farnell (plaats), een plaats in Schotland